Национальная лига 2022/23 (официальное название — Vanarama National League) — восьмой сезон Национальной лиги под её текущим названием, 19-й сезон турнира, состоящего из трёх дивизионов и 44-й сезон с момента создания турнира. Представляет собой 5-й (Национальная лига) и 6-й (Северная и Южная Национальные лиги) уровни в системе футбольных лиг Англии.

В этом сезоне Северный и Южный дивизионы были расширены до 24 команд в каждом.

Национальная лига 
В турнире принимают участие 24 команды. «Олдем Атлетик» стал первым в истории клубом, игравшим в Премьер-лиге и затем выбывшим в пятый дивизион.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Национальную лигу 
Вышли из Северной Национальной лиги
 Гейтсхед
 Йорк Сити

Вышли из Южной Национальной лиги
 Мейдстон Юнайтед
 Доркинг Уондерерс

Выбыли из Лиги 2
 Сканторп Юнайтед
 Олдем Атлетик

Покинули Национальную лигу 
Вышли в Лигу 2
 Стокпорт Каунти
 Гримсби Таун

Выбыли в Северную Национальную лигу
 Кингс-Линн Таун

Выбыли в Южную Национальную лигу
 Дувр Атлетик
 Уэймут

География и стадионы клубов Национальной лиги

Турнирная таблица Национальной лиги

Северная Национальная лига 
В сезоне 2022/23 Северная Национальная лига Англии расширилась до 24 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Северную Национальную лигу 
Выбыли из Национальной лиги
 Кингс-Линн Таун

Вышли из Северной Премьер-лиги
 
 

Вышли из Южной футбольной лиги

Покинули Северную Национальную лигу 
Вышли в Национальную лигу
 Гейтсхед
 Йорк Сити

Выбыли в Северную Премьер-лигу
 Гайзли

География и стадионы клубов Северной Национальной лиги

Турнирная таблица Северной Национальной лиги

Южная Национальная лига 
В сезоне 2022/23 Южная Национальная лига Англии расширилась до 24 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Северную Национальную лигу 
Выбыли из Национальной лиги
 Дувр Атлетик
 Уэймут

Вышли из Истмийской лиги
 
 

Вышли из Южной футбольной лиги
 
 Фарнборо

Покинули Южную Национальную лигу 
Вышли в Национальную лигу
 Мейдстон Юнайтед
 Доркинг Уондерерс

Выбыли в Истмийскую лигу
 Биллерики Таун

География и стадионы клубов Южной Национальной лиги

Турнирная таблица Южной Национальной лиги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

5
2022